Adressierung steht für:

 das Versehen einer Postsendung mit einer Adresse, siehe Postanschrift
 Adressierung (Rechnerarchitektur), Adressierung von Operanden im Mikrocode
 Geografische Adressierung in der Netzwerktechnik

Siehe auch
 Adresse